Bora har flere betydninger:
 Bora (vind) – en vind
 Bora (Spider-Man) − en fiktiv karakter i serien om Spider-Man
 Bora Bora – en ø i Stillehavet
 Bora Bora (film fra 2011) – en dansk film fra 2011
 Volkswagen Bora – en bilmodel fra Volkswagen